Un piéton est une personne se déplaçant à pieds, par opposition à celui qui utilise un véhicule.

Toponymes
 Piéton est une ancienne commune de Belgique située en Région wallonne dans la commune de Chapelle-lez-Herlaimont.
 Le Piéton est un ruisseau arrosant ce site.
 Gouy-lez-Piéton est une ancienne commune de Belgique située en Wallonie dans la commune de Courcelles.

Homonymie de toponyme